Lilienthal puede hacer referencia a:

 Lilienthal, una localidad de Baja Sajonia, Alemania. 
  Otto Lilienthal, ingeniero alemán.
  Andor (André) Arnoldovich Lilienthal, ajedrecista húngaro.